

Patronymie 

 Georges Pfeifer (1921-), judoka français ;
 Hadwig Pfeifer (1906-2002), skieuse alpine allemande ;
 Hellmuth Pfeifer (1894-1945), officier allemand ;
 Jörg Pfeifer (né en 1952), athlète allemand ;
 Melanie Pfeifer (née en 1986), kayakiste allemande.
 Wolfgang Pfeifer (1922-2020), linguiste allemand.
 Wolfgang Pfeifer (1946-), homme politique allemand.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien